Douglas Emerson (Glendale, 5 de outubro de 1974) é um actor americano.

Ficou conhecido pelo papel de Scott Scanlon no seriado de televisão Beverly Hills 90210, que interpretou entre 1990 e 1991. Atuou também nos seriados The Wonder Years (1984) e Blossom (1991) e em diversos filmes para a televisão.
Também chegou a fazer sucesso como cantor,no gênero Reggae.O primeiro deles,Doug Hutz,tinha várias referências à [Bob Marley] grande nome do estilo.

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos
Naturais de Los Angeles